Iggiaa bezeichnet:
 Iggiaa (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iggiaa (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Iggiaa (Sund, Aasiaat), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Iggiaa (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland